Дјетковице могу бити:

 Дјетковице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Дјетковице (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република